Гольцшми́дт — фамилия. Известные носители:

 Гольцшмидт, Валентин Иванович (1894—1966) — российский военный лётчик, советский учёный в области авиации.